Plaats in Indonesië
 Sumber Sari (Kaba Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Sumber Sari (Rimbo Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Sumber Sari (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sumber Sari (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumber Sari (Sei Tualang Raso), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Balai in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Sari (Tapung Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Sumber Sari (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Sari (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Sari (Nibung), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Sari (Sumber Harta), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra